Heilige-Familieparochie (Bosmolens) - België
 Heilige-Familieparochie (Heerhugowaard) - Nederland
 Heilige-Familieparochie (Achthuizen) - Nederland